Super League, espressione in lingua inglese che significa "super lega", è un termine usato in vari sport per denominare una competizione sportiva di alto livello.

Calcio 
 Raiffeisen Super League – massima serie del campionato svizzero di calcio 
 Superleague greca – massima serie del campionato greco di calcio
 Süper Lig – massima serie del campionato turco di calcio
 Chinese Super League – massima serie calcistica della Cina
 Indian Super League – massima serie calcistica indiana
 Super League – massima serie del campionato belga di calcio femminile
 Malawi Super League – massima serie calcistica del Malawi
 Brunei Super League – massima serie calcistica del Brunei
 Super League – massima serie calcistica di Mauritius
 Super League – competizione calcistica del Bhutan
 Super League – massima serie calcistica dello Zambia
 Sri Lanka Super League – massima serie calcistica dello Sri Lanka

Pallavolo 
 Super League – massima serie del campionato inglese di pallavolo femminile 
 Super League – massima serie del campionato inglese di pallavolo maschile 
 Super League – massima serie del campionato iraniano di pallavolo maschile

Rugby 
 Australian Super League – campionato professionistico di rugby giocato in Australia e Nuova Zelanda nel 1997
 Rugby Super League – lega professionistica europea di rugby